22-й Кубок Европы по лёгкой атлетике прошёл 23—24 июня 2001 года на стадионе «Везерштадион» в Бремене (Германия). На старт в рамках Суперлиги (сильнейшего дивизиона турнира) вышли по 8 сильнейших сборных континента среди мужчин и женщин. На протяжении двух дней участники боролись за командные очки в 20 мужских и 19 женских легкоатлетических дисциплинах.

В те же сроки в финской Ваасе и венгерском Будапеште состоялись соревнования в Первой лиге, в латвийской Риге и кипрской Никосии — во Второй лиге.

Светлана Феофанова в секторе для прыжка с шестом побила свой же рекорд Европы, преодолев высоту 4,60 м.

Лучший результат сезона в мире показала Юлия Носова в беге на 400 метров с барьерами — 53,84.

18-летний британец Марк Льюис-Фрэнсис неожиданно выиграл бег на 100 метров, опередив олимпийского чемпиона 2000 года Константиноса Кентериса.

Суперлига

Командное первенство 
В первый же год после возвращения в Суперлигу мужская команда Польши завоевала Кубок Европы. Эта победа стала первой для страны в истории турнира.

Женская сборная России стала победителем соревнований в пятый раз подряд, но с наименьшим отрывом от второго места: Германия проиграла в этот раз всего 9,5 очков.

Испания и Греция у мужчин и Белоруссия и Чехия у женщин выбыли в Первую лигу.

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд Кубков Европы

Сильнейшие в отдельных видах — женщины

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге прошли 23—24 июня в двух дивизионах, в каждом из которых было по 8 мужских и женских команд. Команды группы A выступали в финской Ваасе, группы B — в венгерском Будапеште. В следующий розыгрыш Суперлиги вышли Финляндия и Украина у мужчин и Польша и Украина у женщин. Вылетели во Вторую лигу Белоруссия, Ирландия, Югославия и Болгария у мужчин и Бельгия, Литва, Австрия и Югославия у женщин.

Группа A (Вааса)

Группа B (Будапешт)

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге прошли 23—24 июня в двух дивизионах. Команды группы A выступали в латвийской Риге, группы B — в кипрской Никосии. В следующий розыгрыш Первой лиги вышли Дания, Литва, Бельгия и Австрия у мужчин и Норвегия, Латвия, Швейцария и Словакия у женщин.

Группа A (Рига)

Группа B (Никосия)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике
Июнь 2001 года
Спорт в Германии в 2001 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Германии
Международные спортивные соревнования в Бремене